Селчоара () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Селчоара () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Селчоара.
 Селчоара () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Селчоара () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Селчоара.
 Селчоара () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Банка.
 Селчоара () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Гергяса.
 Селчоара () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Журіловка.
 Селчоара () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Куркань.
 Селчоара () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Метесару.
 Селчоара () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Поденій-Ной.